«Приключения запятой и точки» — советский мультипликационный фильм, который создал в 1965 году режиссёр-мультипликатор Николай Фёдоров.

Сюжет 
Третьеклассник Боря Иванов получил двойку за диктант по русскому языку, потому что допустил много ошибок — в частности, не поставил запятую и точку в финальном предложении. Придя домой, мальчик решает пойти на хитрость и вписывает в нужные места знаки, чтобы на следующий день обратиться к учительнице с просьбой исправить «двойку» на «тройку». Вписав запятую и точку, мальчик уходит играть в казаки-разбойники. Сразу после этого знаки препинания оживают и решают проучить лодыря: Точка и Запятая, которых поставил мальчик, решают убежать из тетради обратно в чернильницу, чтобы Боря на следующий день опозорился и больше так не делал. Путь Точки и Запятой проходит через весь Борин стол, где их ждут опасности в виде оживших клякс, оставленных Борей на скатерти, и целого моря молока из пролитого им стакана. Успешно пройдя все опасности и преодолев молочное море, Точка и Запятая прыгают в чернильницу. На следующий день они с удовольствием наблюдают, как Боря краснеет перед классом, когда учительница показывает ему, что в тетради стоят только те знаки, которые поставила она. После этого Точка и Запятая поют песню о том, что они всегда будут убегать от таких лентяев и плутов, как Боря.

Над фильмом работали 
 Автор сценария — Анатолий Митяев
 Режиссёр — Николай Фёдоров
 Художник-постановщик — Мария Рудаченко
 Композитор — Сигизмунд Кац
 Стихи и Текст песен — Яков Аким
 Художники-мультипликаторы — Наталия Богомолова, Олег Сафронов, Вадим Долгих, Анатолий Солин, Владимир Зарубин, Борис Акулиничев, Виолетта Карп, Вера Валерианова, Эльвира Маслова, Наталья Орлова, Татьяна Померанцева
 Оператор — Борис Котов
 Звукооператор — Борис Фильчиков
 Роли озвучивали:
 Валентина Сперантова — Борис Иванов / учительница Анна Петровна
 Анатолий Папанов — Клякса-Атаман
 Клара Румянова — 1-я Запятая / 2-я Запятая
 Мария Виноградова — Точки
 Георгий Вицин — маленькая Клякса / Вопросительный Знак / Восклицательный Знак (в титрах не указан)

DVD 
Данный мультфильм был выпущен в сборнике мультфильмов «Не хочу в школу» на DVD компанией «Крупный План». Цифровая реставрация изображения и звука при записи использована не была. Кроме него, на диске также содержались и другие мультфильмы: «Переменка № 1», «В стране невыученных уроков», «Проделкин в школе», «На задней парте».

 Звук — Русский Dolby Digital 1.0 Mono;
 Региональный код — 0 (All);
 Изображение — Standart 4:3 (1,33:1);
 Цвет — PAL;
 Упаковка — Коллекционное издание;
 Дистрибьютор — «Крупный План».

Примечания

Ссылки 
 Приключения запятой и точки на сайте youtube

Рисованные мультфильмы СССР 1965 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по сценариям Анатолия Митяева
Мультфильмы Николая Фёдорова
Мультфильмы о школьниках